Dit is een lijst van landen naar bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking. Het is gesorteerd naar hun bruto binnenlands product gedeeld door het aantal inwoners. Deze bedragen zijn gebaseerd op de berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds in het jaar 2009, alleen lidstaten van het IMF zijn opgenomen. Alle bedragen zijn in Amerikaanse dollar.

Lijst 

Toelichting op de koppositie van Luxemburg. Luxemburg heeft een beroepsbevolking van circa 272.000 personen op een totale bevolking van circa 582.000. Er werken in Luxemburg evenwel circa 150.000 forenzen uit de buurlanden Frankrijk, België en Duitsland. Zij leveren hun aandeel aan het bbp waardoor dit dus fors wordt vergroot, maar ze tellen ze niet mee in de noemer van de breuk die het bbp per capita oplevert  zodat dit aanzienlijk wordt vertekend.

Gerelateerde onderwerpen
 Lijst van landen naar inkomensverschillen
 Lijst van landen naar bnp
 Lijst van landen naar kkp per capita
 Bruto binnenlands product

Bbp
Bbp per hoofd van de bevolking
Mondialisering